Da Silva (João Vitor Vallony da Silva, n. 2001) – calciatore brasiliano
 Acácio da Silva – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada portoghese
 Adenízia da Silva – pallavolista brasiliana
 Adhemar da Silva – triplista brasiliano
 Adriano Gerlin da Silva – ex calciatore e dirigente sportivo brasiliano
 Aílton Gonçalves da Silva – ex calciatore brasiliano
 Alex Rodrigo da Silva Merlim – giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato italiano
 Alexandre Rodrigues da Silva – calciatore brasiliano
 Anderson Vital da Silva – calciatore brasiliano
 Ariclenes da Silva Ferreira – calciatore brasiliano naturalizzato russo
 Ayrton Senna da Silva – pilota automobilistico brasiliano
 Camilo da Silva Sanvezzo – calciatore brasiliano
 César Augusto da Silva Lemos – ex calciatore brasiliano
 Danilo Barbosa da Silva – calciatore brasiliano
 Danilo Luiz da Silva – calciatore brasiliano 
 Diego Farias da Silva – calciatore brasiliano
 Diogo José Teixeira da Silva – calciatore portoghese
 Eduardo Alves da Silva – calciatore brasiliano naturalizzato croato
 Eusébio da Silva Ferreira – calciatore portoghese
 Fábio Alexandre da Silva Coentrão – calciatore portoghese
 Fabio Alves da Silva Bilica – ex calciatore brasiliano
 Felipe Alves França da Silva – nuotatore brasiliano
 Gabriel Moisés Antunes da Silva – calciatore brasiliano
 Gerson Santos da Silva – calciatore brasiliano
 Gilberto da Silva Melo – ex calciatore brasiliano
 Gilberto Aparecido da Silva – ex calciatore brasiliano
 Gustavo Nery de Sá da Silva – ex calciatore brasiliano
 Heitor da Silva Costa – ingegnere brasiliano
 Helton da Silva Arruda – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Heurelho da Silva Gomes – calciatore brasiliano
 João Pedro da Silva Pereira – calciatore portoghese
 Jorge da Silva – allenatore di calcio ed ex calciatore uruguaiano
 Josè Bosingwa da Silva – ex calciatore portoghese
 Jorge Ferreira da Silva – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Jorge Luís Andrade da Silva – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano 
 José Henrique da Silva Dourado – calciatore brasiliano
 José Roberto da Silva Júnior – ex calciatore brasiliano
 Kelly da Silva Santos – cestista brasiliana
 Leandro Damião da Silva dos Santos – calciatore brasiliano
 Leandro Montera da Silva – calciatore brasiliano
 Liedson da Silva Muniz – ex calciatore brasiliano naturalizzato portoghese
 Lucas Rodrigues Moura da Silva – calciatore brasiliano
 Lucimar Ferreira da Silva – calciatore brasiliano
 Luiz Adriano de Souza da Silva – calciatore brasiliano
 Luiz Inácio Lula da Silva – ex politico ed ex sindacalista brasiliano
 Magda Gomes da Silva – modella, stilista ed ex showgirl brasiliana
 Marcelo Vieira da Silva Júnior – calciatore brasiliano
 Marcos Arouca da Silva – calciatore brasiliano
 Maria Paula Gonçalves da Silva – ex cestista brasiliana
 Marta Vieira da Silva – calciatrice brasiliana
 Neymar da Silva Santos Júnior – calciatore brasiliano
 Osvaldo da Silva – calciatore brasiliano
 Ramón da Silva Ramos – ex calciatore brasiliano
 Reginaldo Ferreira da Silva – calciatore brasiliano 
 Ricardo Filipe da Silva Braga – giocatore di calcio a 5 portoghese
 Roberto Carlos da Silva – allenatore ed ex calciatore brasiliano
 Rogério Rocha da Silva – giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Romário Ricardo da Silva – calciatore brasiliano
 Rubén Da Silva – ex calciatore uruguaiano
 Rúben Diogo da Silva Neves – calciatore portoghese 
 Telê Santana da Silva – allenatore di calcio e calciatore brasiliano
 Thiago Emiliano da Silva – calciatore brasiliano
 Waldo Machado da Silva – ex calciatore brasiliano
 Werley Ananias da Silva – calciatore brasiliano
 Wesley Lopes da Silva – calciatore brasiliano
 Weverton Pereira da Silva – calciatore brasiliano
 Willian Borges da Silva – calciatore brasiliano

Pagine correlate 
de Silva